Стректово — деревня в Гдовском районе Псковской области. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Юшкинская волость.

Население 
Численность населения деревни по оценке на 2000 год составляет 7 человек.

Инфраструктура 
 Почтовое отделение
На расстоянии более 1,5 км к востоку от деревни пролегает автодорога  Псков — Гдов.

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района